Садо́вый — хутор в Степновском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Варениковский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 206 км.

Расстояние до районного центра: 19 км.

История 
Рейнфельд/Reinfeld, в сов. период — Орджоникидзевский край, Степновский (Соломенский)/Архангельский/Воронцово-Александровский р-н (в наст. время — х. Садовый, Ставропольский край, Степновский р-н). Нем. село. Основано в 1923 году. С.-х. коопер. тов- во, нач. школа (1926).

Постановлением Президиума ВЦИК от 26 марта 1926 года колония Рейнфельд была передана из Архангельского района в состав Степновского района.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 августа 1949 года Рейнфельд переименована в село Садовое.

Население 

 Национальный состав
В 1926 году все немцы.

По данным переписи 2002 года, 62 % населения — даргинцы.

Кладбище 
В границах хутора расположено кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 
 хутор Садовый на проекте wikimapia.org

Населённые пункты Степновского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае